Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2012 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2012 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Kvitová was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Duitse Julia Görges in twee sets. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens had zich via de kwalificatiewedstrijden weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Nadat ze in de kwartfinale het tweede reekshoofd Ana Ivanović had verslagen, kwam ze in de halve finale tegenover Julia Görges te staan – Flipkens pakte de eerste set met 6-1, waarna de Duitse kort de baan verliet en opgeruimd terugkwam om de Belgische de gang naar de finale te ontnemen. Een keer eerder had Flipkens in de halve finale gestaan, op het WTA-toernooi van Rosmalen 2012.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde; haar landgenote Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"
! Nr. !! Speelster !! Rang !! Resultaat !! Uitgeschakeld door
|- bgcolor="#ffffff"
| 1. ||  Viktoryja Azarenka || align="center"| 1 || colspan="2" align="center"| winnares|-
| 2. ||  Ana Ivanović || align="center"| 12 || kwartfinale ||  Kirsten Flipkens
|- bgcolor="#ffffff"
| 3. ||  Dominika Cibulková || align="center"| 13 || afgemeld || schouderblessure
|-
| 4. ||  Lucie Šafářová || align="center"| 18 || eerste ronde ||  Sofia Arvidsson
|- bgcolor="#ffffff"
| 5. ||  Julia Görges || align="center"| 21 || finale ||  Viktoryja Azarenka
|-
| 6. ||  Yanina Wickmayer || align="center"| 25 || afgemeld || virusziekte
|- bgcolor="#ffffff"
| 7. ||  Tamira Paszek || align="center"| 27 || eerste ronde ||  Bethanie Mattek-Sands
|-
| 8. ||  Sabine Lisicki || align="center"| 28 || eerste ronde ||  Patricia Mayr
|}

 Prijzengeld en WTA-punten 

 Toernooischema 

 Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Viktoryja Azarenka
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Julia Görges
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
}}

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Marina Erakovic en Jelena Vesnina hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Julia Görges en Barbora Záhlavová-Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Grönefeld bezat al elf eerdere titels met andere partners; Peschke 23.

Kiki Bertens en Arantxa Rus konden als invallers uiteindelijk toch ook aan het dubbelspel deelnemen, wegens ziekte van Jill Craybas – de eerste ronde was evenwel eindstation voor de Nederlandse dames.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2012
Linz